Merrill (Oregon)
Merrill (Michigan)
Merrill (Iowa)
Merrill (Wisconsin)
James Merrill
Merrill Lynch
Dina Merrill
Elmer Drew Merrill
Skidmore, Owings and Merrill
John Merrill Kyle

Desambiguação